Termin metilindol ima više značenja:
1-Metilindol
2-Metilindol
Skatol (3-metilindol)
4-Metilindol
5-Metilindol
6-Metilindol
7-Metilindol